Q – siedemnasta litera alfabetu łacińskiego.

Biologia i chemia 
 skrótowa nazwa koenzymu Q10
 ramię długie chromosomu – oznaczenie stosowane w genetyce
 symbol glutaminy w kodzie jednoliterowym
 oznaczenie rzutu serca

Fizyka i astronomia 
 ilość ciepła – wielkość fizyczna (Termodynamika)
 ładunek elektryczny – wielkość fizyczna
 kwintal – oznaczenie jednostki masy
 dobroć – wielkość fizyczna
 ciepło utajone – wielkość fizyczna (Termodynamika)
 natężenie przepływu rzeki
 kwazar

Matematyka 
 oznaczenie zbioru liczb wymiernych

Kultura 
 Q – postać z filmów o Jamesie Bondzie
 Q – postać ze Star Treka
 powieść Q. Taniec śmierci
 Q – brytyjski magazyn muzyczny i rozrywkowy
 symbol gry komputerowej Quake

Inne 
 źródło Q – hipotetyczna, niezachowana pisemna relacja pierwszych uczniów nauk pochodzących bezpośrednio z ust Jezusa Chrystusa
 znak jakości produktu – (z ang. quality)
 oznaczenie tranzystora
 inaczej QAnon

Zobacz też 

 
 lista jednoliterowych skrótów i symboli